Ebersbach steht für:
 Ebersbach (Familienname), deutscher Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Ebersbach steht für folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Ebersbach an der Fils, Stadt im Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Ebersbach (bei Großenhain), Gemeinde im Landkreis Meißen, Sachsen
 Ebersbach-Musbach, Gemeinde im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ebersbach-Neugersdorf, Stadt im Landkreis Görlitz, Sachsen
 Ebersbach (Abenberg), Ortsteil von Abenberg, Landkreis Roth, Bayern
 Ebersbach (Bad Lausick), Ortsteil von Bad Lausick, Landkreis Leipzig, Sachsen
 Ebersbach (Buch), Ortsteil von Buch (Schwaben), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Ebersbach (Döbeln), Ortsteil von Döbeln, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Ebersbach/Sa., Stadtteil von Ebersbach-Neugersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Ebersbach (Eichigt), Ortsteil von Eichigt, Vogtlandkreis, Sachsen
 Ebersbach (Glauchau), Ortsteil von Glauchau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Ebersbach (Ködnitz), Ortsteil von Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Ebersbach (Kötz), Ortsteil von Kötz, Landkreis Günzburg, Bayern
 Ebersbach (Leidersbach), Ortsteil von Leidersbach, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Ebersbach (Neunkirchen am Brand), Ortsteil von Neunkirchen am Brand, Landkreis Forchheim, Bayern
 Ebersbach (Obergünzburg), Ortsteil von Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ebersbach (Saulgau), heute Ortsteil von Ebersbach-Musbach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ebersbach (Schöpstal), Ortsteil von Schöpstal, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Ebersbach (Vilseck), Ortsteil von Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ebersbach (Weichs), Ortsteil von Weichs, Landkreis Dachau, Bayern
 Ebersbach (Wilhelmsdorf), Ortsteil von Wilhelmsdorf, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Ebersbach, deutscher Name von Stare Siedlisko, Ortsteil in der Gmina Wilczęta, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Fließgewässer:
 Ebersbach (Brandbach), rechter Zufluss zum Brandbach (zur Schwabach) bei Dormitz, Landkreis Forchheim, Bayern
 Ebersbach (Dietzhölze), rechter Zufluss der Dietzhölze, in Ewersbach, Gemeinde Dietzhölztal, Lahn-Dill-Kreis, Hessen
 Kleiner Ebersbach (Ebersbach), rechter Zufluss zum Ebersbach (zur Queich) bei Wernersberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Ebersbach (Erbach), linker Zufluss zum Erbach (Blies), bei Jägersburg, Stadt Homburg, Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Ebersbach (Fils, Fließgewässer), rechter Zufluss zur Fils (Fluss), in Ebersbach an der Fils, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Ebersbach (Gutach), rechter Zufluss zur Gutach (Kinzig) Gemeinde Gutach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Ebersbach (Glonn), linker Zufluss zur Glonn (Amper) bei Ebersbach, Gemeinde Weichs, Landkreis Dachau, Bayern
 Ebersbach (Mühlbach), Zufluss des rechten Nebenlaufs Mühlbach der Fränkischen Saale in Unterebersbach, Gemeinde Niederlauer, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Ebersbach (Ochsenbach), linker Zufluss zum Ochsenbach (zur Warmen Bode) bei Sorge (Harz), Stadt Oberharz am Brocken, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt
 Ebersbach (Queich), rechter Zufluss der Queich bei Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Ebersbach (Raschbach), linker Zufluss zum Raschbach (zur Schwarzach) in Hagenhausen (Altdorf bei Nürnberg), Stadt Altdorf bei Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land, Bayern
 Ebersbach, unterer Abschnitt des linken Hauptstrang-Oberlaufs zum Rotbach (Rhein) bis zur Grafenmühle, Bottrop, Nordrhein-Westfalen
 Ebersbach (Schmutter), rechter Zufluss zur Schmutter (Geltnach) vor Heggen, Gemeinde Stötten am Auerberg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Ebersbach (Schwarza), linker Zufluss zur Schwarza (Schwarzwald), Gemarkung Brenden, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Ebersbach (Steina), rechter Zufluss zur Steina (Wutach) nach Sommerau, Stadt Bonndorf im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Ebersbach (Taubach), linker Zufluss zum Taubach (zur Fränkischen Saale), bei Eichenhausen, Gemeinde Wülfershausen an der Saale, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Ebersbach (Vils), linker Zufluss der Vils (Naab) in Vilseck, Landkreis Amberg-Sulzbach, Bayern
 Ebersbach (Weilerbach), rechter Zufluss und Hauptstrang-Oberlauf des Weilerbachs (zum Mittelrhein) vor dem Siedlungsplatz Weilerbach, Stadtteil Weiler (Boppard), Boppard, Rhein-Hunsrück-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Ebersbach (Wern), linker Zufluss der Wern gegenüber der Backenmühle von Kronungen, Gemeinde Poppenhausen, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Bischofswerder auf Ebersbach, Lausitzer Adelsgeschlecht
 Eberbach (Begriffsklärung)